

Geografia 
 Clavier – comune del Belgio

Persone 
 Christian Clavier – attore francese, fratello di Stéphane Clavier
 Jérôme Clavier – astista francese
 Larry Clavier – calciatore francese
 Stéphane Clavier – attore, sceneggiatore e regista francese, fratello di Christian Clavier